Флаг сельского поселения База́ровское — официальный символ сельского поселения Базаровское Каширского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4541.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, крестообразно разделённое на 4 равные части красные вверху и внизу и голубые у древка и свободного края и воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные жёлтыми, оранжевыми и белыми цветами».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Сельское поселение Базаровское Каширского муниципального района Московской области» составлен на основе герба сельского поселения Базаровское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Административный центр поселения — посёлок Зендиково известен тем, что в конце XVIII века князь Н. Ф. Барятинский создаёт в своём имении Зендиково изумительный архитектурный ансамбль стиля зрелого классицизма. Он занимал обширную площадь на правом берегу речки Мутёнки (символически отражённой на флаге синим цветом) и шёл вдоль оврага, в котором были устроены каскадные пруды. В гербе Барятинских фигура Михаила Архангела, держащего в руках серебряный меч — занимает одно из центральных мест. Мечи на флаге поселения — аллегорически указывают на историческое прошлое сельского поселения.

Сельское поселение Базаровское известно в истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг. тем, что именно здесь кавалерийский корпус под командованием генерал-майора П. А. Белова 26—28 ноября 1941 года, опередив на несколько дней общее наступление советских войск под Москвой, с марша вступив в бой остановил, и с приданными ему частями уничтожил передовую танковую группировку немецко-фашистских войск генерал-полковника Гудериана, положив начало разгорому всех его войск под Москвой. Это историческое событие нашло отражение на флаге поселения в виде двух перекрещённых мечей. Символика меча многозначна: символ защиты, активной силы, мужества и бдительности, власти и правосудия.

Подвиги советского народа в Великой Отечественной войне навсегда увековечены в монументе Вечного огня, установленного в центре посёлка Зендиково. На флаге поселения жёлтое пламя — аллегория Вечного огня, символ ратного подвига. Крестообразное разделение полотнища флага — аллегория линии обороны, аллегория противотанковых ежей, защитивших Москву с южного направления.

Красный цвет — символ кровопролитных боев, символ мужества, жизнеутверждающей силы, праздника и труда.

Голубой цвет (лазурь) — символизирует мирное небо послевоенных лет, символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением меча
Флаги с изображением пламени